

Zwierzyn 
 Zwierzyn település Lengyelország Lubusi vajdaságában
 Zwierzyn település Lengyelország Nyugat-Pomerániai vajdaságában, németül Schwerinsfeld

Zwierzyń 
 Zwierzyń település Lengyelország Kárpátaljai vajdaságában